

Sigle 
 Institutions Markets Technologies, Institute for Advanced Studies Lucca – Istituto universitario di dottorato con sede a Lucca
 Institut Mines-Télécom, università francese 
 International Marxist Tendency – Tendenza Marxista Internazionale
 International Military Tribunal  – tribunale militare internazionale istituito nel 1945 per il Processo di Norimberga

Aeronautica 
 IMT – abbreviazione di immediate/immediato o immediately/immediatamente

Aziende 
 IMT – simbolo LSE di Imperial Tobacco

Codici 
 IMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ford, Iron Mountain (Michigan), Stati Uniti